Gian Battista Carrer (1800-1868) – pittore italiano
 Guido Carrer (1902-1984) – pittore italiano
 Gustavo Carrer (1885-1968) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Luigi Carrer (1801-1850) – giornalista, scrittore, poeta e editore italiano